Ел Серучо има више значења:

 Ел Серучо (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Серучо (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Серучо (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Серучо (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Серучо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Серучо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику